De Grand Prix-wegrace van de Amerika's 2014 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2014. De race werd verreden op 13 april 2014 op het Circuit of the Americas nabij Austin, Texas, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2014
Amerika's